Сти́вен Алекса́ндер Чанг (; род. , Калифорния, США) — американский актёр, сценарист и продюсер, наиболее известный благодаря роли Фрэнка Черчилля в комедийном сериале «Emma Approved» (2014), Бентли Чена в мини-сериале «Rush: Inspired by Battlefield» (2016), а также роли Джонни в телесериале «Vanity» (2015).

Биография 
Стивен Александер Чанг родился 23 марта 1985 года в городе Лос-Гатос, штат Калифорния, США. До своей карьеры актёра, Чанг учился в юридической школе. Вскоре после этого, он переехал в Лос-Анджелес и решил заняться актёрской карьерой. С тех пор, Стивен начал появляться в многочисленных телесериалах и телешоу, включая «90210», «CSI: NY», «Southland», «Victorious», а также в фильме 2013 года «Gone Missing» в оригинальной серии от Lifetime.

В 2018 году, Чанг был избран в актёрский состав на роль Джесси в компьютерной игре The Last of Us Part II.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры телевидения США
Актёры XXI века
Киноактёры США